Жамбы́лская область (; ранее — Джамбулская область) — область, расположенная на юге Казахстана, столица региона — город Тараз.

Название 
Область была названа по ее административному центру — городу Джамбулу — в честь казахского и советского поэта-акына Джамбула Джабаева, лауреата Сталинской премии второй степени (1941).

4 мая 1993 года Постановлением Президиума Верховного Совета Казахстана транскрипция названия на русском языке была изменена с Джамбульской на Жамбылскую область.

История 
Джамбулская область была образована указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года и включила в свой состав девять районов, из которых шесть были выделены из состава Южно-Казахстанской и три — из состава Алма-Атинской области. Одновременно при организации области был образован новый Коктерекский район, выделенный из Чуйского района.

В 1951 году в состав Джамбулской области включён Джувалинский район, выделенный из состава Южно-Казахстанской области. В 1957 году был упразднён Красногорский район. В 1963 году были упразднены Джамбульский, Коктерекский, Луговский и Сары-Суйский районы. Остальные районы получили статус «сельских». Чу и Чулуктау (в том же году переименованный в Каратау) получили статус городов областного подчинения. В 1964 году были образованы Луговской и Мойынкумский районы, а Чу потерял статус города областного подчинения. В январе 1965 года сельские районы были преобразован в «обычные» районы. В том же году Чу вновь получил статус города областного подчинения. В 1966 году был образован Джамбульский район, в 1967 — Сарысуский, в 1973 — Красногорский. В 1971 году статус города областного подчинения получил Жанатас. В 1988 году Красногорский район вошёл в состав Курдайского района.

8 января 1997 года Указом президента Казахстана город Жамбыл переименован в Тараз.

География 

В географическом отношении территория области в основном равнинная. Область занимает 144 264 км². В западной части Жамбылской области, к северо-востоку от хребта Каратау находятся пески Айкене, площадь которых 3200 км².

Климат области (как и других регионов Южного Казахстана) засушливый и резко континентальный.

Природа 

Флора и фауна области обширна и разнообразна. Растительный мир области насчитывает более 3 тыс. видов. Общая площадь охотничьих угодий составляет 13,9 тыс. га, в них обитает свыше 40 видов животных.

Рыбохозяйственный фонд, занимающий площадь 27,8 тыс. га, состоит из 81 водоёма, из них 59 водоёмов пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Из крупных водохранилищ выделяются Тасоткельское и Терис-Ащыбулакское. Преобладающими промысловыми видами рыб являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.

На территории области функционируют 4 заказника:

 Государственный природный заказник «Урочище „Бериккара“» — комплексный заповедник, занимает площадь 17,5 тыс. га, где можно встретить более 50 видов особо ценных древесно-кустарниковых и травянистых растений, занесённых в Красную книгу, а из животных — архара, индийского дикобраза, райскую мухоловку;
 Государственный природный заказник «Урочище „Караконыз“» — ботанический, общей площадью 3,07 тыс. га, расположен в западных отрогах Заилийского Алатау. Плодовые насаждения яблонь, вишен, алычи, винограда сменяются участками кленового леса, белой акации, шелковицы, грецкого ореха;
 Андасайский государственный природный заказник — зоологический, общей площадью 1 млн га, расположен по правому берегу реки Шу к западу от села Мойынкум. В растительном покрове преобладают ковыль, типчак, биюргун, редкие эфемеры, саксаул чёрный, заросли кустарниковых ив. Животный мир представлен архарами, куланами, джейранами, косулями, кабанами, зайцами, фазанами, куропатками.

 Государственный природный заказник «Жусандала» — заказдник общей площадью 2,7575 млн га, охватывающий также часть Алматинской области.

Административное деление 

Область разделена на 10 районов и 1 город областного подчинения (городская администрация):
 Байзакский район — село Сарыкемер
 Жамбылский район — село Аса
 Жуалынский район — село Бауыржан Момышулы
 Кордайский район — село Кордай
 Меркенский район — село Мерке
 Мойынкумский район — село Мойынкум
 Район имени Т. Рыскулова — село Кулан
 Сарысуский район — город Жанатас
 Таласский район — город Каратау
 Шуский район — село Толе Би
 город Тараз.

3 города областного подчинения — Каратау, Жанатас, Шу.

Население

Этнический состав

По области 
В области проживает примерно 1,150 млн человек (2022 г., оценка). Население представлено более, чем 100 национальностями и народностями. 73,73 % постоянного населения составляют казахи. Наименьшая концентрация казахов наблюдается в г. Таразе, хотя и там их доля выросла с 48,84 % в 1989 г. до 72,73 % в 2019.

По переписи населения 1989 года в Жамбылской области проживало 1 038 667 человек. Национальный состав: казахи — 507 302, русские — 275 424, немцы — 70 150, украинцы — 33 903, дунгане — 23 555, узбеки — 21 512, турки — 17 145, татары — 16 618, корейцы — 13 360, азербайджанцы — 11 653.

Перепись 1999 г. зафиксировала присутствие в области 989 тыс. чел. при плотности населения 6,9 чел. на 1 км²; горожан — 47 %; селян — 53 %. Казахи при этом составили 62,7 % (620 тыс.), русские 21,1 % (209 тыс.), дунгане 2,3 % (23 тыс.), узбеки 2,2 % (22 тыс.), проживают также корейцы, турки, курды, украинцы и прочие национальности (11,7 %). Область отличается самым высоким показателем концентрации дунган в Казахстане, занимает второе место по численности и доле узбеков (после ЮКО)

По районам

Экономика 

Валовой продукт области :
 23,8 % — промышленность
 20,2 % — сельское хозяйство
 16,6 % — транспорт и связь
 6,5 % — строительство
 9,2 % — торговля
 23,7 % — прочие отрасли

Месторождения 
На территории области сосредоточены 71,9 % балансовых запасов фосфоритов страны, 68 % плавикового шпата, 8,8 % золота, 3 % меди, 0,7 % урана. Область богата цветными металлами, баритом, углём, облицовочными, поделочными и техническими камнями, строительными материалами.

В пределах Шу-Сарысуской впадины разведано несколько месторождений природного газа.

На конец 2021 г. уровень газификации Жамбылской области составил 88,6%.

Запасы кормовой и технической соли составляют 10 млн т.

Акимы 
Джамбульский областной комитет КП Казахстана

Шаблон:Председатели Джамбульского облисполкома

 Байгельди, Омирбек (1992—1995)
 Тшанов, Амалбек Козыбакович (1995—1998)
 Калмурзаев, Сарыбай Султанович (1998—1999)
 Умбетов, Серик Абикенович (февраль 1999 — 14 мая 2004)
 Жексембин, Борибай Бикожаевич (14 мая 2004 — 30 ноября 2009)
 Бозумбаев, Канат Алдабергенович (30 ноября 2009 — 20 декабря 2013)
 Кокрекбаев, Карим Насбекович (c 30 декабря 2013 — 10 января 2018)
 Мырзахметов, Аскар Исабекович (с 10 января 2018 — 10 Февраля 2020)
 Сапарбаев, Бердибек Машбекович (с 10 Февраля 2020 — 7 апреля 2022)
 Нуржигитов, Нуржан Молдиярович (с 7 апреля 2022)

Культура 
В области функционируют казахский и русский драматические театры, филармония, 5 музеев, 219 библиотек, 143 клуба и дома культуры. Гостиничное обслуживание осуществляется 10 гостиницами на 284 места.

Область имеет большие возможности для развития туризма, как внутреннего, так и международного. Через неё проходил участок Великого Шёлкового пути: Сайрам — Тараз — Акшолак — Акыр-тобе — Кулан — Мерке — Шу — Аспара — Кордай, по пути которого расположены интереснейшие памятники истории и культуры.

На территории города Тараза расположены архитектурные памятники древнего зодчества: мавзолеи Айша-Биби и Бабаджа-Хатун X—XI вв. н. э., Карахана и Даутбека X—XIII вв. н. э. В Шуском районе находится городище Актобе, а в Рыскуловском — городище Акыртас — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане.

Акиматом Жамбылской области издаются газеты «Знамя труда» и «Ак жол».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт акимата Жамбылской области
 Карта области на Рубриконе
 

 
Объекты, названные в честь людей прижизненно